Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2014 – 17. edycja Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, która odbyła się po raz pierwszy pod nazwą oficjalną FIBA Basketball World Cup, a nie FIBA World Championship, jak było wcześniej. Mistrzostwa odbyły się po raz drugi w Hiszpanii. Po raz pierwszy odbyły się w tym kraju w 1986 roku. Mistrzem Świata została reprezentacja Stanów Zjednoczonych, pokonując w finale Serbię 129–92. W meczu o trzecie miejsce Francja pokonała Litwę 95–93. MVP turnieju został Amerykanin Kyrie Irving.

Wybór gospodarza 
FIBA otworzyła proces składania kandydatur na gospodarza turnieju 10 stycznia 2008 i wszystkie listy intencyjne zostały złożone do 30 kwietnia 2008. Dziewięć państw wyraziło chęć goszczenia tego wydarzenia. Były to Hiszpania, Francja, Dania, Rosja, Arabia Saudyjska, Katar, Włochy, Grecja i Chiny.

Z tych dziewięciu kandydatur do dalszego etapu wyselekcjonowano trzy. Były to Chiny, Hiszpania i Włochy. Chiny gościły Mistrzostwa Azji mężczyzn w 2009 roku, Hiszpania Mistrzostwa Europy mężczyzn w 2007 roku, natomiast Włochy ME 2007 kobiet.

23 maja 2009 roku w Chicago po głosowaniu centralnego zarządu FIBA, w którym chińscy i hiszpańscy reprezentanci wstrzymali się od głosu, Chiny zostały wyeliminowane w pierwszej rundzie głosowania. W finalnym etapie głosowania Hiszpania pokonała Włochy stosunkiem głosów 11-8.

Areny mistrzostw 
Główna areną mistrzostw, gdzie zostanie rozegrane najwięcej meczów i finał będzie Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid w Madrycie.

Obiekty

Zakwalifikowane drużyny 
Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w koszykówce odbywają się przez mistrzostwa kontynentalne, wyjątkiem od tej reguły jest zwycięzca IO 2012. Dodatkowo FIBA przyznaje 4 dzikie karty.

Zespoły

Faza grupowa

Grupa A (Grenada) 

Tabela

Grupa B (Sewilla) 

Tabela

Grupa C (Bilbao) 

Tabela

Grupa D (Gran Canaria) 

Tabela

Faza pucharowa

Nagrody

MVP turnieju 
  Kyrie Irving

Najlepsza "piątka" turnieju 
  Kyrie Irving
  Miloš Teodosić
  Nicolas Batum
  Kenneth Faried
  Pau Gasol

Przypisy

Bibliografia